Гурджаани () — грузинское марочное белое сухое вино. Завоевало 9 серебряных и 1 бронзовую медаль на международных конкурсах и винных выставках. В СССР получило № 3.

Технология изготовления 

Выделывается из сортов винограда Ркацители (93 %) и Мцване (7 %), поставляемых из Гаре-Кахети (5 % Мцване и 7 % Ркацители), Мукузанского (43 % Ркацители) и Гурджаанского (45 % Ркацители) микрорайонов.

Содержит от 10,5 до 12,5° спирта; имеет кислотность 5,5—7,5 г/л, светло-золотистую окраску; фруктовый букет; полный, гармоничный, мягкий, свежий вкус.

Традиции употребления 
Подаётся к рыбным блюдам и блюдам из птицы, сочетается с сырными нарезками и рыбно-овощными закусками. Лучше подавать охлаждённым (10-12° С).

История 
Одно из первых, при внедрении в XIX веке в грузинское виноделие европейских технологий, отказалось от старинных кахетинских способов. В европейских технологиях для изготовления вина (брожения) используется только выдавленный из ягод виноградный сок, в то время как в традиционных грузинских способах косточки, веточки и кожица не удаляются.

В советской Грузии вырабатывалось с 1943 года.

См. также 
 Виноделие в Грузии

Литература

Примечания

Ссылки 
Вина Грузии: названия, особенности, история виноделия в регионе

Марочные столовые вина Грузии
Белые вина Грузии
Появились в 1943 году в СССР
1940-е годы в Грузии